Ли Ходжон (1938—2007) — южнокорейский политик.
 Ли Ходжон (род. 1997) — южнокорейская актриса.
 Ли Ходжон (род. 1997) — южнокорейская фигуристка.